Гоггинс () — английская фамилия.

Известные носители 
 Гоггинс, Дэвид (род. 1975) — американский сверхмарафонец и ветеран SEAL.
  (1953—2014) — британский политик, член Палаты общин (1997—2014).
 Гоггинс, Пола — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии в составе команды графства Корк (1992, 1995).
 Гоггинс, Родни (род. 1978) — ирландский игрок в снукер.
 Гоггинс, Уолтон (род. 1971) — американский актёр и продюсер.

См. также